Киприан (митрополит Киевский и всея Руси) (умер в 1406) — канонизирован (святой).
 Киприан (митрополит Новгородский) (умер 17 декабря 1635) — митрополит Великоновогородский и Великолуцкий, дипломат.